WTS steht als Abkürzung für:
 Wehrtechnische Studiensammlung Koblenz, technische Ausstellung
 Wiener Testsystem, computergestützte psychologische Diagnostik
 Windows Terminal Server

 Wladimirski Traktorny Sawod, einen ehemaligen russischen Traktorenhersteller aus Wladimir
 World Triathlon Series, auch als ITU World Championship Series bekannt
 WTS Global, eine Steuerberatungsgesellschaft 
 WTS Group, ein deutscher Anbieter von Steuerberatungsdienstleistungen und Financial Advisory 

WTS